«Глориана» () — опера Бенджамина Бриттена, созданная в 1953 году на либретто Уильяма Плумера, основанного на романе Литтона Стрейчи «Елизавета и Эссекс: трагическая история» (1928). Впервые была исполнена в Ковент-Гардене 8 июня 1953 года во время празднования коронации королевы Елизаветы II.

Глориана — одно из прозвищ королевы Елизаветы I, данное по имени главной героини аллегорической поэмы Эдмунда Спенсера «Королева фей». Известно, что после поражения Непобедимой армады в 1588 году войска в Тилбери приветствовали королеву криками «Gloriana, Gloriana, Gloriana».

Премьера 
Опера была принята прохладно, публика была разочарована трактовкой образа Елизаветы, которая представлена не лишённой человеческих недостатков, натурой отзывчивой, ранимой, но в то же время тщеславной и страстной. Произведение было признано критикой одной из немногих творческих неудач композитора, и опера не была включена в серию записей опер Бриттена под его управлением фирмы Decca. Сюита из оперных фрагментов, включающая в том числе придворные танцы, довольно часто исполняется как концертная пьеса.

Действующие лица

Содержание 
Время действия: конец XVI века.

Место действия: Англия.

Акт 1  
Сцена 1 Турнир
Лорд Маунтджой выигрывает рыцарский турнир. Роберт Деверо, граф Эссекс, вызывает Маунтджоя на бой и легко ранен им. Появляется королева Елизавета и отчитывает мужчин за их ревность. Она требует, чтобы они появились при её дворе в качестве друзей. Маунтджой и Эссекс мирятся, толпа воздаёт хвалу Елизавете.

Сцена 2 Апартаменты королевы во дворце Нонсач
Елизавета и Сесил обсуждают соперничество Маунтджоя и Эссекса. Сесил извещает Елизавету об очередной угрозе со стороны Испании и предостерегает об опасности чрезмерной привязанности к неуравновешенному Эссексу. После ухода Сесила появляется Эссекс и пытается отвлечь её от политических проблем. Эссекс просит Елизавету направить его в Ирландию для подавления восстания, которое возглавил граф Тайрон. Когда королева даёт фавориту понять, что не желает отправлять его в Ирландию, Эссекс теряет терпение и обвиняет Сесила и Рели в сговоре против него. Елизавета приказывает ему уйти и молится о даровании ей сил, чтобы управлять людьми.

Акт 2 
Сцена 1 Норвич
Королева в сопровождении Эссекса посещает Норвич и беседует с местным регистратором. В честь королевы даётся маска «Время и согласие».

Сцена 2 Дом Эссекса
Сестра Эссекса, леди Пенелопа Рич, тайно встречается с Маунтджоем в саду. Эссекс и его жена Френсис присоединяются к ним, и Эссекс обвиняет королеву в провале своих ирландских планов. Он, Маунтджой и Пенелопа размышляют о грядуших переменах: Эссекс набирает силу, в то время как королева стареет, однако Френсис призывает их к осторожности.

Сцена 3 Дворец Уайтхолл
Разгар бала во дворце. Френсис, леди Эссекс, появилась в роскошном наряде, вызвавшем восхищение придворных. Королева приказывает музыкантам играть быструю музыку; следует пять «Придворных танцев». Дамы удаляются, чтобы сменить своё белье. Леди Эссекс выходит уже в простом платье и сообщает Пенелопе Рич, что её богатое платье пропало. Королева появляется в платье леди Эссекс, которое слишком коротко и узко для неё. Она насмехается над леди Эссекс и покидает зал. Маунтджой, Эссекс и леди Рич обижены за леди Эссекс. Эссекс приходит в ярость из-за выходки королевы. Елизавета возвращается в своей собственной одежде. Она назначает Эссекса наместником Ирландии. Эссекс успокоен и доволен, все приветствуют решение королевы.

Акт 3 
Сцена 1 Дворец Нонсач
Горничные королевы сплетничают о неудаче Эссекса в Ирландии. Эссекс врывается в покои королевы и настаивает на немедленной встрече с ней. Елизавета без парика и в халате, она печально признается Эссексу, что стареет. Она любезно его встречает и сочувственно говорит о его неприятностях, но раздражается, когда Эссекс жалуется на своих врагов при дворе. Эссекс уходит, горничные одевают королеву и красят её лицо. Появляется Сесил и предупреждает Елизавету, что ирландские мятежники и горячий Эссекс представляют угрозу её правлению. Королева даёт согласие на домашний арест Эссекса.

Сцена 2 Лондонская улица
Исполнитель баллад перечисляет попытки Эссекса поднять бунт, королевский фаворит в это время ищет сторонников для нового выступления. Глашатай объявляет, что Эссекс заклеймён как предатель, а все, кто его поддерживает, будут обвинены в государственной измене.

Сцена 3 Дворец Уайтхолл
Эссекс заключён в Лондонский Тауэр. Сесил, Рели и другие советники пытаются убедить королеву вынести Эссексу смертный приговор, но она колеблется. Оставшись в одиночестве, Елизавета продолжает с нежностью вспоминать Эссекса. Леди Эссекс, леди Рич и лорд Маунтджой входят, «чтобы молить о пощаде» для Эсскеса. Елизавета нежна с леди Эссекс, говорит любезно и заверяет её, что она и её дети не будут страдать. Однако она впадает в гнев, когда леди Рич намекает, что королева нуждается в Эссексе, чтобы успешно править. Елизавета не слушает дальнейших уговоров и подписывает ему смертный приговор. Снова оставшись одна, она размышляет о своих отношениях с Эссексом и своей смертности.

История постановок 
На гастролях спектакля в 1954 году в Манчестере и Бирмингеме партию Пенелопы Рич исполняла Джоан Сазерленд. Вторая постановка «Глорианы», с  в главной роли, была предпринята театром Сэдлерс-Уэллс в 1966 году. 22 ноября 1963 года, в день пятидесятилетия композитора, опера была дана в концертном исполнении, дирижировал Брайан Ферфакс. В 1973 году на Променадных концертах в Лондоне прозвучала концертная версия оперы в постановке дирижёра Чарльза Маккерраса. В 1984 году Марк Элдер записал «Глориану» Английской национальной оперы. В Великобритании опера ставилась также Уэльской национальной оперой (1992) и Opera North (2002). В постановке 2005 года (Оперный театр Сент-Луиса) партию Елизаветы I исполнила Кристин Брюер. В лондонском Ковент-Гардене опера была поставлена в честь шестидесятой годовщины премьеры и празднования столетия Бриттена в июне-июле 2013 года.

Примечания

Литература 
Blyth, Alan, "Review: Gloriana", Gramophone, December 2006.
Erb, Jane, Gloriana, ClassicalNet, 1996
Rosenthal, Harold: "Fisher, Sylvia" in Sadie, Stanley (ed), The New Grove Dictionary of Opera, Oxford: Oxford University Press ISBN 978-0-19-522186-2
Saberton, Roy, Programme Notes: Gloriana – The Courtly Dances, The Burgess Hill Symphony Orchestra, May 1998
Whittall, Arnold, "Gloriana"  in Stanley Sadie, (Ed.),  The New Grove Dictionary of Opera, Vol. Two, pp. 451–452. London: MacMillan Publishers, Inc. 1998  ISBN 0-333-73432-7  ISBN 1-56159-228-5

Оперы Бенджамина Бриттена
Оперы на английском языке
Елизавета I в культуре и искусстве
Оперные премьеры театра Ковент-Гарден